Muze bezeichnet:
 Muze (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Zumbo, Provinz Tete, Mosambik
 Muze (Tarn), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Tarn
 Muze (Vesle), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vesle
 Alternative Schreibweise für ein rheinisches Siedegebäck, siehe Mutze
 US-amerikanischer Anbieter von Medieninformationen

Mūze ist der Familienname folgender Personen:
 Līna Mūze (* 1992), lettische Speerwerferin